El término pantanal puede referirse a las siguientes páginas de Wikipedia:

Humedales 
 Pantanal, llanura aluvial que cubre la parte más occidental de Brasil, y partes aledañas de Bolivia y de Paraguay.
 Parque nacional del Pantanal Matogrossense, parque nacional situado en el suroeste de Mato Grosso, Brasil.
 Pantanal paraguayo, parte localizada en territorio de Paraguay del Pantanal, el mayor sistema de humedales del mundo.
 Pantanal boliviano, parte boliviana del Pantanal, el que se reparte entre Brasil, Paraguay, y Bolivia.
 Microrregión del Alto Pantanal, microrregión del estado brasilero de Mato Grosso, perteneciente a la mesorregión centro-sur Mato-Grossense.

Medios masivos de comunicación 
 Pantanal (telenovela), telenovela brasileña escrita por Benedito Ruy Barbosa, y dirigida por Jayme Monjardim, Carlos Magalhães, Marcelo de Barreto, y Roberto Naar.
 Chichi Grillo en el Pantanal, serie de televisión educativa realizada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), CEDURE, la escuela de cine La Fábrica, y el canal Carolina TV de Puerto Quijarro.

Otros casos 
 Pantanal Linhas Aéreas, compañía aérea brasileña fundada en 1993.
 Arena Pantanal, estadio multiuso en Cuiabá, Brasil.
 Tren de Pantanal, tren en Mato Grosso do Sul, en Brasil.
 Pantanal Futebol Clube, club brasileño de fútbol, basado en Corumbá.